Celan, :
 Paul-Peisah Antschel ()‎, "Paul Celan" (1920, Cernăuți  1970, Paris)
 Eugen Celan (* 1934, Chișinău), doctor în medicină veterinară și autor român

Čelan 
  (* 1935, Split), un fotbalist de Split
  (* 1951, Split)
 ,  (* 1956, Voivodina), un scriitor, regizor, expert de actorie, profesor, și actriță
 Ana Marija Čelan
 Luka Čelan
 Marko Čelan
 Nikola Čelan
 Štefan Čelan
 Stjepan Čelan

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C
 Ciolan, Ciolanu
 , 

Nume de familie românești
Nume de familie slave